Heves – miasto na Węgrzech
 Komitat Heves – komitat na Węgrzech
 Heves – równina na Węgrzech